Gómez Farías es el apellido del político mexicano Valentín Gómez Farías, precursor del liberalismo en el siglo XIX y varias veces presidente de México, en cuyo honor han sido nombrados, en ese país:

Municipio de Gómez Farías, uno de los 67 municipios del estado de Chihuahua;
Gómez Farías, población del estado de Chihuahua, cabecera del municipio anterior;
Municipio de Gómez Farías, uno de los municipios del estado de Jalisco;
Municipio de Gómez Farías, uno de los municipios del estado de Tamaulipas;
Gómez Farías, población del estado de Tamaulipas, cabecera del municipio anterior.